Янтра:
 Янтра — река на севере Болгарии.
 Янтра — село в Великотырновской области Болгарии.
 Янтра — село в Габровской области Болгарии.
 Янтра — магическая диаграмма в буддизме и индуизме.
 «Янтра» — болгарский футбольный клуб в городе Габрово.
 Янтра — деревня в уезде Вырумаа, Эстония.